IV. Mohamed Imádadín a Maldív-szigetek szultánja volt 1835 és 1882 között. 48 évet, 4 hónapot és 28 napot uralkodott, ezzel az ő uralma volt a valaha leghosszabb a Maldív-szigeteken.

Fordítás 

1882-ben elhunyt személyek
Maldív-szigetekiek